Wampler ist der Familienname folgender Personen:

Sonstiges:
 Wampler (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten